Релігійний світогляд (від лат. religio — благочестя, святість) ґрунтується на вірі у надприродні сили.
Релігійна картина світу - сукупність найзагальніших поглядів на світ у світлі його релігійного світосприймання, його будову, походження, розвиток і місце людини в ньому. Р.к.с. – важливий елемент релігійного світогляду. Хоч вона й притаманна всім релігіям, проте в деталях Р.к.с. розроблена в таких розвинутих релігійних системах, як юдаїзм, християнство, іслам. Але кожна релігія пропонує свою К.с.р., своє бачення світу.

Релігії на відміну від більш гнучкого міфу властиві жорсткий догматизм та добре розроблена система моральних заповідей. Релігія поширює і підтримує зразки правильної, моральної поведінки. Велике значення релігія має і у згуртуванні людей, одначе тут її роль подвійна: об'єднання людей однієї конфесії, проте зазвичай розділяє людей різних вірувань.

Примітки

Посилання 
Рівні релігійного світорозуміння;  Релігійна картина світу  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія
Релігієзнавство